Шарль Бальте́ (; 14 января 1830 года, Труа — 24 ноября 1908 года, там же) — французский помолог; представитель старинной, из 10 поколений, садовой фирмы в Труа. Своей энергичной деятельностью оказал огромные услуги плодоводству.

Творчество 
Из его сочинений особенно примечательны:
 «L’art de greffer»;
 «Traité de la culture fruitière»;
 «Les bonnes poires».

Литература 
 

Садоводы Франции